Batalion Saperów Księstwa Warszawskiego 1810–1815
 Batalion Saperów Królestwa Kongresowego 1819–1831